Celso Ramos — político brasileiro, governou o estado de Santa Catarina
Celso Ramos Filho — filho do ex-governador e também político
Celso Ramos (Santa Catarina) — município de Santa Catarina
Governador Celso Ramos — município de Santa Catarina
Hospital Celso Ramos — um hospital de Florianópolis

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos